Allāhābād kan syfta på följande platser:

Indien 

 Allahabad, ort, Uttar Pradesh,

Iran 

 Allāhābād-e Mostowfī, ort, Kerman, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar